Педня — гидроним в Московской области России:

 Педня — река в Волоколамском районе и Рузском городском округе, левый приток Рузы.
 Педня — река в Можайском районе, правый приток  Исконы.
 Правая Педня — река в Рузском городском округе, правый приток Рузы.